Austerlitz steht für 
 Schlacht bei Austerlitz, Schlacht der Napoleonischen Kriege von 1805
 den deutschen Namen der tschechischen Stadt Slavkov u Brna, Schauplatz der Schlacht
 einen Ortsteil der Gemeinde Osdorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Deutschland
 Austerlitz (Zeist), einen Ortsteil von Zeist, Provinz Utrecht, Niederlande
 Austerlitz (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Austerlitz (New York), Ort in den Vereinigten Staaten 
 Gare d'Austerlitz, ein Bahnhof in Paris
 Austerlitz (Schiff, 1808), ein 118-Kanonen-Linienschiff der Océan-Klasse der französischen Marine
 Austerlitz (Schiff, 1852), ein 90-Kanonen-Schraubenlinienschiff der Hercule-Klasse der französischen Marine
 Austerlitz (Computerspiel), ein Strategiespiel von Mirrorsoft aus dem Jahr 1989
 Austerlitz (Roman), der Titel eines Romans von W. G. Sebald
 Austerlitz – Glanz einer Kaiserkrone, Film 1960
 Austerlitz (2016), deutscher Dokumentarfilm von Sergei Loznitsa
 Austerlitz-Format, trilaterale Kooperation zwischen Österreich, Tschechien und der Slowakei

Austerlitz ist der Familienname folgender Personen: 
 Frederick Austerlitz (1899–1987), US-amerikanischer Tänzer, Sänger und Schauspieler, siehe Fred Astaire
 Friedrich Austerlitz (1862–1931), österreichischer Journalist und Politiker
 Marianne Austerlitz, österreichische Bühnenschauspielerin

 Rose Austerlitz (1876–1939), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Pyramide von Austerlitz